Rome kan henvise til:
 Rom – Italiens hovedstad. Rome er det engelske navn for byen.
 Rome (Georgia) – by i Georgia, USA.
 Rome (tv-serie) – britisk/amerikansk/italiensk tv-serie fra 2005-2007.